Árpád Gimnázium (Óbuda)
 Árpád Gimnázium (Tatabánya)